Енсино Копудо има више значења:

 Енсино Копудо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Енсино Копудо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику